Лагуна де Пискинтла има више значења:

 Лагуна де Пискинтла (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лагуна де Пискинтла (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику